Ла-Ферте́-Віда́м () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на захід від Парижа, 110 км на північний захід від Орлеана, 50 км на захід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 342 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 697,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ла-Ферте-Відам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ла-Ферте-Відам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар